Dieter Rogalla ist der Name folgender Personen:
* Dieter Rogalla (Politiker) (1927–2013), deutscher Politiker, MdEP
 Dieter Rogalla (Architekt) (* 1932), deutscher Architekt